Santiago Escobar puede referirse a:

 Santiago Gregorio Escobar (1943-), representante del folklore argentino;
 Santiago Escobar Saldarriaga (1964-), exfutbolista colombiano y actualmente entrenador.